Kill the Messenger (englisch für Tötet den Boten) steht für:

 Kill the Messenger (Album), Musikalbum von Naked Prey (1988) 
 Kill the Messenger (2006), französischer Dokumentarfilm von Mathieu Verboud und Jean-Robert Viallet (2006) 
 Kill the Messenger (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Cuesta (2014) 
 Kill the Messenger: How the CIA’s Crack-Cocaine Controversy Destroyed Journalist Gary Webb, Buch von Nick Schou (2006) 
 Chris Rock: Kill the Messenger, Comedy-Special von Chris Rock (2008)